Гамес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гамес, Лео (род. 1963) — венесуэльский боксёр-профессионал.
 Гамес, Хесус (род. 1985) — испанский футболист.
 Гамес, Хосе (1851–1918) — министр иностранных дел Никарагуа в 1907-1910 годах.
 Гамес, Энрике (род. 1981) — эквадорский футболист.